De Ronde van Turkije 2010 (Turks: 2010 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu) was de 10e editie van deze wielerwedstrijd die als meerdaagse koers werd verreden van zondag 11 tot en met zondag 18 april in Turkije. Deze wedstrijd maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2010.

Eindklassementen

Algemeen klassement

2010
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2010
UCI Europe Tour 2010